Đuro IV., kralj Velike Britanije i Irske
 Đuro IV. od Imeretije